Kalajevo est un toponyme qui peut désigner :
Kalajevo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Lukavac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kalajevo, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie.